Demarchos bezeichnet:

 Demarchos (Satrap) († nach 323 v. Chr.), Statthalter Alexanders des Großen
 Demarchos (Sohn des Aigyptos), Person der griechischen Mythologie